Ренедо-де-Эсгева () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-дель-Эсгева. Занимает площадь 29,1 км². Население — 3000 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Покровителем города считается святая Исабель.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида